Василий Башкиров:
 Башкиров, Василий Иванович (1857—после 1914) — городской голова Елабуги, депутат Государственной думы III созыва от Вятской губернии
 Башкиров, Василий Николаевич (1870—после 1917) — русский архитектор.